Бу́ссеро () — итальянский топоним. Может означать:
 Буссеро — коммуна в области Ломбардия, провинции Милан.
 Буссеро — станция Миланского метрополитена.